Juan V de Sajonia-Lauenburgo (también numerado como Juan IV; 18 de julio de 1439 - 15 de agosto de 1507) fue el hijo mayor del duque Bernardo II de Sajonia-Lauenburgo y Adelaida de Pomerania-Stolp (1410-después de 1445), hija del duque Boleslao VIII de Pomerania-Stolp. Sucedió a su padre en 1463 como duque de Sajonia-Lauenburgo.

Biografía
 Después de un incendio Juan V reconstruyó el castillo residencial de Sajonia-Lauenburgo en Lauenburgo del Elba, comenzado en 1180-1182 por el duque Bernardo I.

En 1481 Juan V redimió el exclave de Sajonia-Lauenburgo Tierra de Hadeln, que había sido empeñada a Hamburgo como garantía de un crédito de 3.000 florines renanos desde 1407. Juan V luego hizo que su hijo y heredero aparente, Magnus, vicerregente de Hadeln, y finalmente regente para el año 1498. 

Habiendo avanzado como regente, Magnus, quien en 1484 había fracasado en su intento de conquistar la rica Tierra de Wursten, una región autónoma de hecho, de los campesinos frisios libres en una marisma del mar del Norte en el estuario del Weser, ganó a su padre y Enrique IV el Viejo de Brunswick y Luneburgo, príncipe de Wolfenbüttel el 24 de noviembre de 1498 como aliados en un segundo intento de conquistar Wursten. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1499 una contienda preventiva de las fuerzas conjuntas de Wursten, el Principado arzobispado de Bremen, Ditmarsh, las ciudades de Bremen, Buxtehude, Hamburgo y Stade contra Juan V y Magnus volvió la campaña de este último en una aventura que implicó grandes pérdidas. A principios de diciembre de 1499 el príncipe-arzobispo Johann Rode de Bremen convirtió a Enrique IV para que se pasara a los suyos, de manera que Magnus carecía de apoyos. 

Con la mediación de Erico I de Brunswick y Luneburgo, el príncipe de Calenberg y Enrique IV, Rode y Magnus por su padre Juan V concluyeron una paz el 20 de enero de 1500. Hadeln fue devuelto a Magnus, mientras que los wursteneros rindieron homenaje a Rode el 18 de agosto, y de esta manera al final poco había cambiado en comparación con el estado previo a la guerra.

Matrimonio y descendencia
El 12 de febrero de 1464 Juan V se casó con Dorotea (1446 - marzo de 1519), hija de Federico II de Brandeburgo, y tuvieron los siguientes hijos:
 Adelaida (?-murió de niña)
 Sofía (murió después de 1497), el 29 de noviembre de 1491 ∞ Antonio de Schaumburg
 Magnus I (1 de enero de 1470 - 1 de agosto de 1543)
 Bernardo (? - 1524), Canónigo en Colonia y Magdeburgo
 Erico (1472-20 de octubre de 1522), como Erico II príncipe-obispo de Hildesheim (1501-1503) y como Erico I de Münster (1508-1522)
 Juan (1483-20 de noviembre de 1547), como Juan IV Príncipe obispo de Hildesheim (1503-1547)
 Ana (?-1504), ∞ en 1490 (1) Juan de Lindow-Ruppin, h. 1503 (2) Conde Federico de Spiegelberg 
 Federico (?-antes de 1501)
 Rodolfo (?-1503)
 Enrique (murió de niño)
 Catalina, Monja cisterciense en Reinbek bei Hamburg
 Isabel (1489-1541), ∞ duque Enrique IV, duque de Brunswick-Grubenhagen.

Uno de los hijos ilegítimos de Juan V fue:
 Bernardo de Sajonia = Bernhardus Sasse (en bajo sajón, latín, Bernardus de Saxonia, alemán, Bernhard von Sachsen; murió antes del 21 de febrero de 1549), obispo auxiliar en Münster y obispo titular de Ptolemais en Fenicia (hoy Akko), el 23 de marzo de 1519.

Ancestros

Referencias
 Elke Freifrau von Boeselager, „Das Land Hadeln bis zum Beginn der frühen Neuzeit", en: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 y 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) ISBN 978-3-9801919-7-5, (vol. II) ISBN 978-3-9801919-8-2, (vol. III) ISBN 978-3-9801919-9-9, vol. II: pp. 321-388. 
 Cordula Bornefeld, "Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg", en: Die Fürsten des Landes: Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg [De slevigske hertuger; alemán], Carsten Porskrog Rasmussen (ed.) por encargo del Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster: Wachholtz, 2008, pp. 373-389. ISBN 978-3-529-02606-5
 Karl Ernst Hermann Krause (1881), "Johann III. (Erzbischof von Bremen)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 14, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 183–185
 Michael Schütz, "Die Konsolidierung des Erzstiftes unter Johann Rode", en: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 y 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) ISBN 978-3-9801919-7-5, (vol. II) ISBN 978-3-9801919-8-2, (vol. III) ISBN 978-3-9801919-9-9, vol. II: pp. 263–278.

Notas

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVI (Casa de Ascania)
Nacidos en Ratzeburgo